Bryaceae är en familj av bladmossor. Enligt Catalogue of Life ingår Bryaceae i ordningen Bryales, klassen egentliga bladmossor, divisionen bladmossor och riket växter, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället ordningen Bryales, klassen egentliga bladmossor, divisionen bladmossor och riket växter. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Bryaceae 1079 arter. 

Utmärkande för mossorna i familjen Bryaceae är den vanligen långskaftade, päronformiga hängande kapseln som har dubbelt peristom och liten, flyktig mössa.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Egentliga bladmossor
Bryaceae